— тип флирта и соблазнения в японской культуре, популярный среди подростков, а также 20-летних и 30-летних мужчин.

В случае если японка сама занимается чем-то похожим на нанпу в отношении людей мужского пола, подобное уже будет называться .

Однополая нанпа 
В Японии также существует культура однополой нанпы, особенно распространённая в той части Синдзюку, где расположены заведения для однополых пар.

См. также 
 Dokyusei

Примечания

Ссылки 
 The Way of Nampa из THE NAMPA ISSUE — JAPANZINE, JULY 2003, повторно опубликовано в The Quirky Japan Homepage.
 'Nanpa: A Beginner’s Guide to the Japanese Art of Girl-Hunting' by Ed Lake, доступно на Amazon.com

Поиск партнёра
Сексуальные практики